Мелиссино, Мелиссин, Мелиссинос () — древний дворянский род византийского происхождения, одна из ветвей которого в XVIII веке проживала в России.

В Византии 
Мелиссины — один из старейших аристократических родов средневизантийского периода.  был любимцем императора Константина V Копронима (718—775), который женил его на сестре своей жены Евдокии. В этом браке родился Феодот Касситера, в (815-821) занимавший патриаршую кафедру в Константинополе.

В XI веке Мелиссины упоминаются, как землевладельцы и военачальники во Фригии. По линии матери принадлежал к этому роду генерал Никифор Мелиссин († 1104), женатый на сестре императора Алексея Комнина. Он был провозглашен в Азии императором (1081), но при вступлении на престол шурина довольствовался званием цезаря и деспота в Солуни.

В последующие столетия Мелиссины упоминаются в источниках лишь эпизодически. Поколенные родословные, производящие позднейших Мелиссинов от родственника императора Михаила I, были сочинены в XVI или XVII в. в окружении митрополита Никифора Мелиссина и не заслуживают доверия.

Согласно поздним преданиям, некий Николай Мелиссинос переселился (около 1462) на остров Кандию, а затем в Кефалонию. В XVII—XX вв. носители фамилии Мелиссино жили на разных островах Средиземного моря, однако их происхождение от византийских нобилей проблематично (доказательства его отсутствуют).

В России 
Род Мелиссино происходит от знатнейшей греческой фамилии, пребывавшей в Константинополе (до 1182), а потом переселившаяся на остров Крит, пожалованного ему императором Алексеем Комниным, 12-ти фамилиям вельмож Архондополии, в числе которых была и фамилия Мелиссино. Произошедший из этой фамилии Никифор Мелиссин († 1104), имел в супружестве сестру греческого императора Алексея Комнина. Потомок сего рода Рихард Мелиссино, оставя на острове Крит своё недвижимое имение, переселился в Кефалонию (около 1462), из которой Иван Афанасьевич Мелиссино († 1758), выехал в Россию, в качестве медика при Петре Великом, затем пожалован президентом коммерц-коллегии (1740). Жена Анна Ивановна († 1758).

Их сыновья:

Иван Иванович (1718—1795) — академик Российской академии, директор Московского университета (1757—1763).
Пётр Иванович (1726—1797) — реформатор русской артиллерии, первый в России генерал от артиллерии.
Алексей Петрович, сын предыдущего, генерал-майор; убит под Дрезденом (1813), с ним пресёкся род Мелиссино в России.

Примечания

Источники 
 The Oxford Dictionary of Byzantium (под ред. А. П. Каждана). Oxford University Press, 1991. Стр. 1335.
 
 

Византийские роды
Дворянские роды, на гербах которых изображены пчёлы
Дворянские роды, на гербах которых изображены орлы
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера